В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Los Angeles 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Міма Яушовець здобула титул, у фіналі перемігши Сільвію Ганіку 6-2, 7-6(4).

Сіяні гравчині 

Відсутня
 Андреа Джегер (2-ге коло)
 Сільвія Ганіка (фінал)
 Беттіна Бюнге (1-ше коло)

 Міма Яушовець (переможниця)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Енн Сміт (1-ше коло)
 Сью Баркер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships